Назив Практична жена може се односити на:
 
 Практична жена (часопис) - женски часопис
 Практична жена (ТВ емисија) - српска лајфстајл телевизијска емисија која се приказује од марта 2016.